Војислав Милашевић (Цетиње, 17. септембар 1932 — Сарајево, 5. јун 2012) је био југословенски и босанскохерцеговачки редитељ.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1972. || Увријеђени човјек (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Рођендан (ТВ филм) || /
|-
| 1976. || Одлука (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Посјета (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Мене младу за стара (ТВ филм) || /
|-
| 1977. || Ивана Маркишина (ТВ филм) || /
|-
| 1978. || Случајни крајпуташи (ТВ филм) || /
|-
| 1979. || Дјетињство младости (ТВ серија)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1985. || Приче из фабрике (ТВ серија) || /
|-
| 1987. || Женска прича (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Старе границе очевог имања || /
|-
| 1989. || Кривда (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2003 2004. || Виза за будућност (ТВ серија)|| /
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Млијечни пут || /
|-
| 2003. || Римејк || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1932.
Умрли 2012.
Босанскохерцеговачки редитељи
Југословенски редитељи
Цетињани